Miejscowości w Polsce:
 Ćwikły-Krajewo
 Ćwikły-Rupie

Linki zewnętrzne